Kanonenwall bezeichnet

 Kanonenwall (Ahrweiler), Wegeführung um den historischen Stadtkern von Ahrweiler
 Am Kanonenwall, Teil der ehemaligen Stadtbefestigung Hannovers und Straßenname in der Calenberger Neustadt